Okręty US Navy o nazwie USS „Pivot”

 Pierwszy „Pivot” (AM-276) był holownikiem. Wszedł do służby w 1944 roku.
 Drugi „Pivot” (MSO-463) był holownikiem. Wszedł do służby w 1954 roku.

Pivot